Es el segundo personaje principal de la serie animada "Los Hermanos Venture", es el hijo menor del Dr. Thadeus Venture con tan solo 6 minutos sobre su hermano gemelo Hank, es el más inteligente de los 2 y su pasión por aprender es casi igualada por el amor (platónico) que tiene sobre Triana Orpheus.

Apariencia
Es igual de alto a su hermano Hank, pero mucho más delgado debido a que es poco amigo de las actividades físicas, pero es un completo debilucho, se marea si se levanta rápidamente. Su perfil de rostro recuerda al de su padre, tiene el pelo castaño y tiene un corte más largo que el de Hank, lleva siempre una camisa blanca y encima un chaleco sin botones de color café, sus pantalones siempre van cortos hasta los tobillos y sus zapatos recuerdan mucho los de "golfistas". 

Actualmente tiene 16 años, aunque con la cantidad de veces que ha sido clonado debería tener 19 o 20 años.

Personalidad
Es mucho más inteligente que su hermano Hank pero conserva el espíritu aventurero de su abuelo Jonas Venture, aunque no en la misma medida que su hermano. No soporta el dolor y cada vez que Brock mata a alguien, Dean imagina que el muerto es una persona que queda inconsciente o duerme.

Tiene una fijación sobre Triana Orpheus, la hija del nigromante que rentó una parte del laboratorio de los Venture; debido a que Dean es tímido por naturaleza sumado a que no posee contacto alguno con adolescentes de su edad sus actuaciones son en parte infantiles y sin sentido como las de su hermano Hank.

En la mayoría de las ocasiones se comporta algo afeminado y llegó a ponerse un vestido de mujer para tratar de entretener a Triana con una obra teatral.

Familia y Amigos
Dean es el nieto del famoso científico Dr. Jonas Venture y es el hijo menor del no tan conocido Dr. Thadeus Venture. No conoce a su Madre pero tiene a su hermano mayor por 6 minutos Hank Venture. La relación con su hermano mayor es la de como todos los hermanos adolescentes, tienen peleas de lucha y en todas las ocasiones Hank siempre gana, en lo general se lleva muy bien con su hermano.

El Dr. Venture ha sido un padre soltero por un tiempo indeterminado y pocas referencias hace sobre la madre de los chicos. Observado el programa se pueden hacer ciertas conclusiones como por ejemplo que una loca agente de seguridad del gobierno que estuvo a cargo de "Rusty" antes que Brock, sea la madre de los chicos, o que los chicos sean clones del Dr. Thadeus Venture y Brock Samson.

Amigos como tal no tiene o no se le han visto en la serie, casi la mayoría de las personas que conoce son adultos y algunos ya son muy mayores, razón por la cual posee un estrecho vínculo afectivo con su hermano. Actualmente tiene una fijación por Triana pero aparentemente ella no tiene interés por Dean; lo cual en la personalidad de Dean se refleja en aventuras de fantasía en las que rescata a Triana como el típico príncipe azul y en algunas ocasiones practica como si ya estuviese casado con ella. 

Los Hermanos Venture
Personajes de dibujos animados